GPD2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 2-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 727 амінокислот, а молекулярна маса — 80 853.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іонами металів, іоном кальцію, ФАД, флавопротеїном. 
Локалізований у мітохондрії.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки